Ciò che è relativo alla città di Rimini
Territorio della provincia di Rimini
Appennino riminese
Rinascimento riminese
Scuola riminese

Pagine correlate 
 Rimini (disambigua)